

Biografia
Selçuk Tepeli è nato nel 1974 a Istanbul.Tepeli si è laureato in Pubblica amministrazione presso Università di Marmara nel 1996. Lui ha condotto i programmi Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber su FOX a partire dal settembre del 2020.Ha diretto i giornali nella TV Turca Habertürk.

Note

Conduttori televisivi turchi